Il singolare del torneo di tennis WTA Austrian Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Mima Jaušovec 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Virginia Ruzici (campionessa)
 Petra Huber (quarti di finale)
 Lilian Drescher (primo turno)
 Myriam Schropp (primo turno)

 Angelika Kanellopoulou (semifinali)
 Regina Maršíková (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (finale)
 Elizabeth Minter (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1985